Saowraschnoje () ist ein Name von Orten in Russland:
 Saowraschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Schwägerau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Saowraschnoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk